Illedits ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Illedits (* 1964), österreichischer Rechtswissenschaftler
 Christian Illedits (* 1958), österreichischer Politiker